

Sigle 
 Advanced Encryption Standard – un algoritmo di cifratura a blocchi
 AES Torino – Azienda Energia e Servizi di Torino
 Aircraft earth station – stazione a terra per aeromobili
 Audio Engineering Society
 Auger Electron Spectroscopy – Spettroscopia Auger
 Atomic Emission Spectroscopy – Spettroscopia di emissione atomica
 Avaya Energy Saver o AES, un risparmiatore energetico automatico per sistemi Ethernet
 Agente energetico di separazione
 Advanced Entertainment System, la versione casalinga del sistema Neo Geo

Codici 
 AES – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Ålesund-Vigra, isola di Vigra, Ålesund (Norvegia)
 aes – codice ISO 639-3 della lingua alsea

Geologia 
 AES – Sintema emiliano-romagnolo superiore – sintema stratigrafico dell'Emilia-Romagna

Musica 
 Aes – EP degli Skepticism del 1999